Ghanesiske Premier League 2013-14 (også kendt som First Capital Plus Bank Premier League af hensyn til sponsorer) er den 55. sæson af den højeste fodboldrække i Ghana. Turneringen fandt sted fra den 15. september 2013 og sluttede den 4. juni 2014, hvor Asante Kotoko blev kåret som mestre

Stilling

Referencer 

Fodboldsæson 2013-14
Premier League 2013-14